Ministre d’État bezeichnet:
 allgemein Minister zur speziellen Verwendung oder ohne Portefeuille (meist am Amt des Regierungschefs), siehe Kabinettsminister
nationales:
 Ministre d’État (Frankreich), ein Titel für Minister, der als Stellvertreter des Premierministers fungiert;
 Ministre d’État (Belgien), ein Ehrentitel, der an verdienstvolle Politiker vergeben wird.

Siehe auch:
Staatsminister